TMJ steht für:
 Kraniomandibuläre Dysfunktion
 Tohoku Mathematical Journal

tmj steht für:
 Samarokena (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

Abkürzung